België
Deurne (Antwerpen), een district in Antwerpen
Deurne (Vlaams-Brabant), een deelgemeente van Diest 
Deurne (Waals-Brabant) (Tourinnes-la-Grosse), een deelgemeente van Bevekom
Luchthaven Deurne, de luchthaven van Antwerpen
Station Deurne (België), een treinstation in Vlaams-Brabant

Nederland
Deurne (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
Deurne (Noord-Brabant), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Station Deurne (Nederland), het treinstation van diezelfde hoofdplaats
SV Deurne, de lokale voetbalclub aldaar